L'appellation Puerto Cortés peut correspondre à :
Puerto Cortés, une ville du Honduras
Puerto Cortés, une ville de Basse-Californie du Sud, au Mexique
l'ancien nom de Ciudad Cortés, une petite ville du Costa Rica, chef lieu du canton d'Osa.